Price steht für:

 Price (Familienname), der Familienname Price
Bauwerke
 Édifice Price, Kanada

Orte in Australien
 Price (South Australia)

Orte in Kanada
 Price (Quebec)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Price (Arizona), Gemeindefreies Gebiet im Pinal County, Arizona
 Price (Arkansas), Ort im Marion County, Arkansas
 Price (Georgia)
 Price (Kentucky), Ort im Floyd County, Kentucky
 Price (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Queen Anne's County, Maryland
 Price (Michigan)
 Price (North Carolina)
 Price (North Dakota)
 Price (Oklahoma)
 Price (Texas), Gemeindefreies Gebiet im Rusk County, Texas
 Price (Utah), Ort im Carbon County, Utah
 Price (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Monogalia County, West Virginia
 Price (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Jackson County, Wisconsin
 Price (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin

Geographische Objekte:
 Price Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Price-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Price-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Price Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Price Terrace, Hochebene im Viktorialand, Antarktika
 Mount Price, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Price als Teil von Firmierungen:
 Price Belt Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Price-Gleichung, Kovarianz-Gleichung, die eine mathematische Beschreibung der Evolution und der Natürlichen Selektion darstellt
 PricewaterhouseCoopers International
 Pryce
 Preis
 Preiß
 Brice